Henri Simons (1787-1868), Belgisch politicus
 Henri Simons (1954), Belgisch politicus